

События 

 Изгнание Генриха Льва из Германии. Генрих едет в Англию.
 Андроник Комнин объявил о желании защитить права Алексея, покинул Эней и двинулся в столицу. Мария, дочь Мануила от первого брака, с родственниками, составила заговор против протосеваста. Заговор раскрыт, заговорщики арестованы, кроме Марии с мужем, укрывшихся в Софии. Патриарх, знать и наёмники приняли её сторону. Восстание в столице. Правитель Никеи Иоанн Дука и Фракисии Иоанн Комнин сохранили верность протосевасту. Никомедия перешла к Андронику. Около Хераксы Андроник разгромил Андроника Ангела, который перешёл на его сторону. Андроник Контостефан с флотом изменил протосевасту.
 В Константинополе вспыхнули беспорядки сопровождавшиеся массовыми убийствами латинян.
 Великий жупан Рашки Стефан Неманя, чтобы утвердить независимость от Византии, заключил союз с Венгрией.
 Венгерский король Бела III осадил Белград.
 Кнуд VI стал королём Дании.
 Салах ад-Дин вернулся из Египта в Дамаск и возобновил войну против крестоносцев. Он попытался отрезать графство Триполи от Иерусалимского королевства, но Балдуин IV Иерусалимский сумел отразить угрозу в битве у замка Бельвуар.
 Рено де Шатильон пошёл в морской поход в Красное море, угрожая Мекке.
 1182, май — 1183, август — Годы Дзюэй. (Япония)
 Филипп II Август изгнал евреев из Франции.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1182 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1182 году
 Кирилл Туровский
 Вальдемар I Великий

См. также